Carolliinae (Каролієві) — підродина ссавців родини листконосові (Phyllostomidae), ряду лиликоподібні (Vespertilioniformes, seu Chiroptera).

Систематика 
 Carollia
 Carollia benkeithi
 Carollia brevicauda
 Carollia castanea
 Carollia colombiana
 Carollia manu
 Carollia monohernandezi
 Carollia perspicillata
 Carollia sowelli
 Carollia subrufa
 Rhinophylla
 Rhinophylla alethina
 Rhinophylla fischerae
 Rhinophylla pumilio

Джерела 
 Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (editors). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed) 

Листконосові
Підродини ссавців